Marquirivi steht für:

 Marquirivi (Colquencha), Ort im Departamento La Paz, Bolivien
 Marquirivi (Coripata), Ort im Departamento La Paz, Bolivien